

Geografia

Francia 
 Cerneux – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Noël-Cerneux – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Le Cerneux-Péquignot – comune nel distretto di Le Locle (Canton Neuchâtel)